AFI kan syfta på
 AFI (musikgrupp) – ett rockband
 AFI – en självständig organisation skapad av National Endowment for the Arts, se American Film Institute
 AFI – en tidigare organisation i Stockholm,se Forskningsinstitutet för atomfysik
 Afi – en flygplanstillverkare på Limhamn, se AB Flygindustri (Limhamn)
 AFI – en flygplanstillverkare i Halmstad, se AB Flygindustri (Halmstad)
 AFI – IATA:s kod för en flygplats i Amalfi, Colombia, se Amalfi Airport
 AFI – ICAO:s kod för ett flygbolag i Uganda, se Africaone
 AFI - mängden fostervatten, se Amniotic fluid index